Custer é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Custer (Colorado)
Condado de Custer (Dakota do Sul)
Condado de Custer (Idaho)
Condado de Custer (Montana)
Condado de Custer (Nebraska)
Condado de Custer (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos